

Aziende 
 Laurent-Perrier – una delle più grandi case produttrici di champagne del mondo con sede a Tours-sur-Marne, nella regione della Champagne-Ardenne

Matematica 
 Serie di Laurent – in analisi complessa, la serie di Laurent di una funzione complessa è una rappresentazione di tale funzione in serie di potenze che include termini di grado negativo

Onomastica 
 Laurent – variante francese del nome proprio di persona italiano maschile Lorenzo

Persone 
 Alex Laurent (1993) – cestista lussemburghese
 Auguste Laurent (1807-1853) – chimico francese
 Draghixa Laurent (1973) – attrice pornografica jugoslava naturalizzata francese 
 Emelyne Laurent (1998) – calciatrice francese
 Éric Laurent (1947) – giornalista e scrittore francese
 Ernest Laurent (1860-1929) – pittore francese
 François Laurent (1810-1887) – giurista e storico belga
 Greta Laurent (1992) – fondista italiana
 Hugues Laurent (1885-1990) – scenografo francese
 J. Laurent (1816-1886) – fotografo francese
 Jacqueline Laurent (1918-2009) – attrice francese
 Jacqueline Laurent (1941) – attrice, insegnante e psicoterapeuta canadese
 Jacques Laurent (1919-2000) – scrittore francese
 Jean Laurent (1906-1995) – calciatore francese
 Jean-Théodore Laurent (1804-1884) – vescovo cattolico tedesco
 Joseph-Jean-Pierre Laurent (...–...) – astronomo francese 
 Lionel Laurent (1964) – allenatore di biathlon ed ex biatleta francese
 Louis Saint-Laurent (1882-1973) – politico canadese
 Lucien Laurent (1907-2005) – calciatore francese
 Mélanie Laurent (1983) – attrice, regista e cantante francese
 Michel Laurent (1944) – cantante francese di origine tunisina
 Michel Laurent (1953) – ciclista su strada francese
 Pierre Laurent (1957) – giornalista e politico francese
 Rémi Laurent (1957-1989) – attore francese
 Roger Laurent (1913-1997) – pilota di Formula 1 belga
 Thierry Laurent (1966) – ciclista su strada francese
 Vitalien Laurent (1896-1973) – bizantinista francese
 Yves Saint Laurent (1936-2008) – stilista francese